Гро́сбек () — город в США, расположенный на востоке штата Техас, административный центр округа Лаймстон. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 4328 человек, по оценке Бюро переписи США в 2015 году в городе проживало 4304 человека.

История 
Первым поселенцем в регионе стал Элайша Энглин, получивший испанский грант на землю в 1835 году. В 1870 году в город была проведена железная дорога Houston and Texas Central Railway. Город был назван в честь директора железной дороги Абрама Гросбека. В 1874 году Гросбек заменил Спрингфилд в качестве административного центра округа, город стал торговым центром фермеров и скотоводов региона. В 1871 году город получил органы местного управления.

.

География 
Гросбек находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 11,3 квадратных километров, из которых 11,2 занято сушей, а чуть менее 0,1 — водная поверхность.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Гросбеке преобладает влажный субтропический климат.

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 4328 человек, было 1286 домохозяйств и 864 семьи. Расовый состав города: 65,3 % — белые, 20,2 % — афроамериканцы, 0,3 % — коренные жители США, 0,3 % — азиаты, 0,0 % (0 человек) — жители Гавайев или Океании, 11,3 % — другие расы, 2,7 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 20,9 %.

Из 1286 домохозяйств, в 38,3 % живут дети младше 18 лет. 45,8 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (20,7 % с детьми младше 18 лет), в 17 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 4,4 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 32,8 % домохозяйств не являлись семьями. В 29,2 % домохозяйств проживал только один человек, 13 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,6 человека. Средний размер семьи — 3,25 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 24,6 % — жители младше 20 лет, 34,4 % находятся в возрасте от 20 до 39, 27,7 % — от 40 до 64, 13,2 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 34,4 года.

Согласно данным опросов пяти лет с 2011 по 2015 годы, средний доход домохозяйства в Гросбеке составляет 38 375 долларов США в год, средний доход семьи — 43 750 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 16 299 долларов. Около 25,2 % семей и 35,7 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 57,2 % в возрасте до 18 лет и 19,1 % в возрасте 65 и старше.

Местное управление 
Управление городом осуществляется избираемыми мэром и городским советом, состоящим из пяти человек.

Инфраструктура и транспорт 
Через Гросбек проходят автомагистрали штата Техас 14 и 164.

Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие пассажирские рейсы, является региональный аэропорт Уэйко. Аэропорт находится примерно в 75 километрах на запад от Гросбека.

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Гросбек.

Экономика 
Согласно финансовому отчёту города за 2015 год, доходы города составили $4,7 млн., столько же составили расходы города.

Отдых и развлечения 
Примерно в 10 километрах к северу от Гросбека находится зона отдыха Форт-Паркер. При нападении на Форт-Паркер в 1836 году индейцы захватили Синтию Паркер, дочь шерифа. Девочка была выращена племенем команчей, где она стала женой вождя и родила Куану Паркера, последнего вождя команчей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Лаймстон (округ, Техас)